Popkow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Wiktorowitsch Popkow (* 1964), russischer Serienmörder und Vergewaltiger 
 Pjotr Sergejewitsch Popkow (1903–1950), sowjetischer Politiker
 Waleri Iwanowitsch Popkow (1908–1984), sowjetischer Elektrotechniker
 Wiktor Alexejewitsch Popkow (1946–2001), sowjetischer Dissident
 Witali Iwanowitsch Popkow (* 1922), sowjetischer Kampfflieger und General
 Witalij Popkow (* 1983), ukrainischer Radrennfahrer